Го́меш () — португальская фамилия. При передаче вариантов бразильского произношения при отсутствии в Бразилии произносительной нормы — Го́миш, Го́мис, Го́меш, Го́мес. Носители фамилии:

Гомеш 
 Гомеш, Андре (род. 1993) — португальский футболист, победитель Евро-2016.
 Гомеш, Диогу (1420—1502) — португальский мореплаватель и исследователь.
 Гомеш, Жозе (род. 1999) — португальский футболист, нападающий клуба «Бенфика».
 Гомеш, Карлуш Жуниор (род. 1949) — премьер-министр Гвинеи-Бисау.
 Гомеш, Мануэл (род. 1951) — португальский футбольный тренер.
 Гомеш, Мигел (род. 1972) — португальский кинорежиссёр.
 Гомеш, Найде (род. 1979) — португальская легкоатлетка.
 Гомеш, Руй Луиш (1905—1984) — португальский математик, политик.
 
 Гомеш, Фернанду (1956—2022) — португальский футболист.
 Гомеш, Фернанду (политик) (род. 1946) — португальский политик.
 Гомеш, Эдуарду (1896—1981) — бразильский военный и государственный деятель, командующий ВВС Бразилии, министр авиации, маршал авиации.
 Гомеш, Эурику (род. 1955) — португальский футболист.
 Гомеш, Эштеван (1483—1538) — португальский и испанский мореплаватель.
 Двойная фамилия
 Гомеш Коэлью, Жуакин Гильерме (1839—1871) — португальский писатель, более известный под псевдонимом Жулиу Диниш.
 Гомеш Соареш, Силвину (род. 1978) — кабовердианский футболист.
 Гомеш Фуртаду, Арлинду (род. 1949) — первый кабовердианский кардинал.

Гомиш 
 Гомиш да Кошта, Мануэл ди Оливейра (1863—1929) — португальский политический и военный деятель.
 Гомиш, Фернан — португальский купец и открыватель новых земель.
Выше приведены персоналии передача имён которых подчинена бразильскому произношению, воспринимаемому в Португалии как акцент.

См. также 
 Нуну Гомеш — (род. 1976) — португальский футболист.
 Гомеш-Айреш фрегезия (район) округа Бежа в Португалии.